Acordo de Argel (1974) — entre o governo de Portugal e o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde
Acordos de Argel (1975) — entre o Iraque e o Irã

Acordos de Argel (1981) — entre os Estados Unidos e o Irã
Acordo de Argel (2000) —  entre a Eritreia e a Etiópia

Acordos de Argel (2015) — entre governo do Mali e a Coordenação dos Movimentos de Azauade

Desambiguações de tratados